Джо Чилл () — персонаж DC Comics. Персонаж создан в ноябре 1939 года Билом Фингером и Бобом Кейном.

История из комиксов

Вне комиксов

Кино 
 В фильме Тима Бертона «Бэтмен» написанном Джоном Манкевичем, Чилл не появляется, но изначально в сценарии должен был быть наёмным убийцей, убивший по заказу мафиозного босса Руперта Торна родителей Брюса Уэйна и после этого ликвидированный Джокером, являвшемся заказчиком. Когда сценарий переписали, убийцей Уэйнов стал Джокер.

 В фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана Чилл убивает Томаса и Марту Уэйн во время ограбления, оставив их сына Брюса живым. Спустя много лет Чилла оправдывают в обмен на показания против мафии, но его тут же убивает мафия.
 В фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» оставил Брюса Уэйна живым, который впоследствии станет Бэтменом.

Телевидение 
В телесериале «Готэм» Чилл в маске убивает Томаса и Марту Уэйн.

Мультипликация 
В мультсериале «Безграничная Лига Правосудия», в эпизоде «Для человека, у которого есть всё», где показан флэшбек об убийстве родителей Брюса Уэйна. Роль озвучил Кевин Конрой. В титрах персонаж указан как «Человек с пистолетом».

В мультсериале «The Batman» (2005) Брюс вспоминает события той роковой ночи в бреду из-за полученной в стычке со злодеем Мистером Фризом простуды. Чилл показа в костюме почти идентичном комиксам.

Видеоигры 
В видеоиграх «Batman: Arkham» Чилл появляется во флэшбеках и воспоминаниях Бэтмена, когда тот находился либо в плохом самочувствии или под действием токсина.

Персонажи DC Comics
Персонажи фильмов
Вымышленные преступники
Персонажи комиксов, появившиеся в 1939 году
Вымышленные мужчины